Voici la liste des planètes mineures numérotées de 487001 à 488000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 487001 à 488000

487001-487100

487101-487200

487201-487300

487301-487400

487401-487500

487501-487600

487601-487700

487701-487800

487801-487900

487901-488000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000